Nastja ist 
 die Kurzform des weiblichen russischen Vornamens Anastassija
 der Vorname des slowenischen Fußballspielers Nastja Čeh
 ein russischer Film aus dem Jahre 1993, siehe Nastja (Film)
 der Name einer sowjetisch-russischen Rockgruppe, siehe Nastja (Musikgruppe)
 der Name einer Erzählung des russischen Schriftstellers Nikolai Leskow, auch bekannt unter  Liebe in Bastschuhen